Tingting est un prénom féminin chinois qui peut faire référence à :

Personnalités 
Dans ces noms chinois, le nom de famille précède le prénom Tingting.
  (1992-), une chanteuse chinoise ;
 Jiang Tingting (1986-), une nageuse synchronisée chinoise ;
 Li Tingting (1989-), une militante chinoise pour l'égalité des sexes et les droits des minorités sexuelles ;
 Liu Tingting (1990-), une athlète chinoise spécialiste du lancer de marteau ;
 Liu Tingting (1990-), une athlète chinoise d'aviron ;
 Liu Tingting (2000-), une gymnaste chinoise ;
  (1985-), une basketteuse chinoise ;
  (1979-), une actrice taiwanaise ;
 Zhao Tingting (1982-), une joueuse chinoise de badminton.

Pseudonyme 
 , de son vrai nom Ayu Rosmalina (1992-), une chanteuse indonésienne de dangdut ;
 , de son vrai nom Margarita Manzano de los Reyes (1944-), une femme politique philippine.
  ou simplement TingTing, de son vrai nom Han JinYu (1979-), une artiste peintre chinoise.

Météorologie 
 le , un cyclone tropical destructeur du  au  dans le Pacifique au large du Japon.

Musique 
 Ting-Ting, un titre de l'album Saxobeats, premier album studio de l'auteure-interprète roumaine Alexandra Stan, sorti en 2011.

Voir aussi 
 , un prénom et nom de famille chinois ;
 Tingeting, un toponyme de l'île de Lifou dans les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, et également une tribu de l’île de Lifou.

Prénom féminin
Prénom chinois